Łękno (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Średzki, woiwodschap Groot-Polen
 Łekno (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Wągrowiecki, woiwodschap Groot-Polen
 Łekno (Pommeren), een plaats in het Poolse district Wejherowski, woiwodschap Groot-Polen
 Łekno (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Koszaliński, woiwodschap Groot-Polen